De Beker van Finland 2013 (Fins: Suomen Cup) was de 59ste editie van dit voetbalbekertoernooi dat door de Finse voetbalbond (SPL) werd georganiseerd. Het toernooi begon op 5 januari met de eerste ronde en eindigde op 28 september met de finale in het Sonera Stadion in Helsinki. RoPS Rovaniemi won de beker voor de tweede keer (na 1986) in de clubgeschiedenis door KuPS Kuopio met 2-1 te verslaan. Beide treffers van RoPS kwamen in de tweede helft op naam van Aleksandr Kokko. RoPS Rovaniemi plaatste zich als winnaar voor de tweede kwalificatieronde van de UEFA Europa League 2014/15.

Schema

Zie ook
Veikkausliiga 2013
Fins voetbalelftal in 2013

2013
Finland